La Justice céleste est le onzième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Emprisonnée dans le passé, Kira cherche une solution pour rentrer chez elle. Elle rencontre les anciens Enkievs, et parmi eux Lazuli qui ressemble étrangement à Sage (son époux). Elle réalise également une vieille prophétie lorsqu'elle tue tous les dragons.

Toujours à la guerre, les Chevaliers peinent à éliminer toutes les larves qui sont affamées. Akuretari, quant à lui, commence à s'en prendre à des divinités et continue de causer plusieurs catastrophes sur Enkidiev. Abnar, Danalieth et Fan ont peine à toutes les contrôler. Liam ne peut communiquer avec les autres Chevaliers, puisque les volcans bloquent les messages télépathiques. Il deviendra l'animal de compagnie d'une araignée énorme nommée Kiarinah.

Vers la fin du tome, Wellan, le chef des Chevaliers, meurt. Wellan, qui possède une arme de Danalieth, pourra ainsi vaincre Akuretari dans le monde des Dieux. Affligé, Jasson est parti créer un nouveau royaume pour sauver sa famille. Les Chevaliers reçoivent également de l'aide des hommes-lézards. 

Wellan redoute maintenant que Parandar, lui qui a créé le monde des humains pour Clodissia, sa femme, se soit lassé d'eux. Il comprit assez vite que ses troupes était dans le désespoir à cause des attaques répétées de l'empereur. Demandant à Theandras de retourner à la vie, l'érudit pleura depuis ce jour à chaudes larmes car, sa fille Jenifael a incendié son cadavre et non enterré son père dans une tombe donc il ne pourrait pas retourner à la vie dans son ancien corps . Cependant, Abnar commence à comprendre que, en tuant tous ceux qui ne lui ont pas obéi autrefois durant la première invasion, il a aussi plongé des milliers de familles dans la tristesse. 

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2007
2007 en fantasy